

Patronyme 
 Anthony Salvin (1799–1881), architecte britannique
 Osbert Salvin (1835–1898), ornithologue et herpétologiste britannique